Dècim Juni Brut Esceva () va ser un militar romà.

Era el magister equitum del dictador Quint Publili Filó  l'any  i cònsol plebeu l'any  juntament amb el patrici Luci Furi Camil. Durant el seu consolat va fer la guerra als vestins als que va derrotar en una difícil batalla i els va ocupar dues ciutats, Cutina i Cingília.

Referències 

Brut Esceva, Decim Juni
Cònsols romans de la dècada del 320 aC